Velika nagrada Velike Britanije 2018 je deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 8. julija 2018 na dirkališču Silverstone Circuit v Northamptonshiru. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, Mercedes, tretje pa Kimi Räikkönen, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
|  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:26,818
|1:26,256
|1:25,892
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|1:26,585
|1:26,372
|1:25,936
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:27,549
|1:26,483
|1:25,990
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:27,025
|1:26,413
|1:26,217
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:27,309
|1:27,013
|1:26,602
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:27,979
|1:27,369
|1:27,099
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:28,143
|1:27,730
|1:27,244
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:28,086
|1:27,522
|1:27,455
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:27,962
|1:27,790
|1:27,879
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:28,279
|1:27,843
|1:28,194
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:28,017
|1:27,901
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:28,210
|1:27,928
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:28,187
|1:28,139
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:28,399
|1:28,343
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:28,249
|1:28,391
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:28,456
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:29,096
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:29,252
|
|
|align="center"|PL
|-
!—
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|brez časa
|
|
|align="center"|PL
|-
!—
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|brez časa
|
|
|align="center"|PL
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|52
| 1:27,29,784
|align="center"|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|52
| +2,264
|align="center"|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|52
| +3,652
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|52
| +8,883
|align="center"|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|52
| +9,500
|align="center"|6
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|52
| +28,220
|align="center"|11
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|52
| +29,930
|align="center"|10
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|52
| +31,115
|align="center"|13
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|52
| +33,188
|align="center"|7
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|52
| +34,708
|align="center"|12
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|52
| +35,774
|align="center"|17
|
|-
!12
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|52
| +38,106
|align="center"|PL
|
|-
!13
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|52
| +39,129
|align="center"|14
|
|-
!14
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|52
| +48,113
|align="center"|PL
|
|-
!15
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|46
|Zavore
|align="center"|5
|
|-
!Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|37
|Trčenje
|align="center"|8
|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|37
|Trčenje
|align="center"|16
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|31
|Trčenje
|align="center"|15
|
|-
!Ods
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|18
|Kolo
|align="center"|9
|
|-
!Ods
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
|1
|Motor
|align="center"|PL
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018